Spannagel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Spannagel (* 1960), deutscher Jazzmusiker (Flötist und Saxophonist)
 Carl Spannagel (1897–1986), deutscher Komponist, Bratschist und Musikpädagoge
 Christian Spannagel (* 1976), deutscher Informatiker
 Fritz Spannagel (1891–1957), deutscher Schreiner, Architekt, Hochschullehrer und Autor
 Gottfried Philipp Spannagel (?–1759), Erzieher der Erzherzogin Maria Theresia von Österreich
 Hansruedi Spannagel (* 1944), Schweizer Radrennfahrer
 Karl Spannagel (1862–1937), deutscher Historiker
 Lars Spannagel (* 1978), deutscher Journalist
 Mercedes Spannagel (* 1995), österreichische Schriftstellerin
 Rudolf Spannagel (1866–1904), österreichischer Bergsteiger
 Werner Spannagel (1909–1943), deutscher Boxer